Ледины — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ледины — деревня в Дятловском районе Гродненской области.

Россия 
 Ледины — деревня в Удомельском районе Тверской области.